Нэнси Данкл (; род. 10 января 1955) ― бывшая американская баскетболистка, принимала участие в соревнованиях на летних Олимпийских играх 1976 года.

Баскетбол 
Данкл выступала в составе американской сборной на соревнованиях Всемирной Универсиады 1973 года, которые состоялись в Москве. Это был восьмой турнир своего рода, но первый, в котором принимали участие американские баскетболистки. Сборная США в первом раунде провела матч с командой СССР, в котором проиграла хозяевам со счётом 92-43. Американкам, однако, удалось выиграть следующие две игры. После предварительного раунда команды переходили в медальный раунд, в котором было учтено первоначальное поражение от команды СССР. В медальном раунде сборная США выиграла свои следующие три игры, включая матч против команды Кубы, которую американки победили со счётом 59-44. В финале они снова выступили против советских спортсменок и снова проиграли. Игроки американской сборной были удостоены серебряных медалей.

В 1975 году Данкл играла в сборной США на Панамериканских играх, состоявшихся в Мехико, Мексика. Американцы заняли второе место и в 1967, и в 1971 годах, но выиграл все семь матчей на соревнованиях 1975 года, тем самым выиграв свои первые золотые медали с 1963 года.

Данкл также была отобрана в сборную США, которая участвовала в 1975 году в Чемпионате Мира, который состоялся в Кали, Колумбия. Её команда проиграла команде Японии со счётом 73-71. В следующем матче им пришлось столкнуться с командой Чехословакии, над которой они одержали победу со счётом 66-65. Сборная США была отослана в утешительный турнир, где они выиграли в трёх из четырёх матчей, но проиграли канадкам со счётом 74-68. Американски завершили соревнования на восьмом месте.

Данкл также играла в американской сборной на Олимпиаде 1976 года, состоявшейся в Монреале, Канада. После поражения в первом матче с командой Японии, сборная США обыграла сборную Болгарии, но затем столкнулась с принимающей сборной Канады. Данкл в этом матче оказалась лучшим бомбардиром в своей команде (17 очков), и канадки были побеждены со счётом 84-71. После проигрыша команде СССР, американкам была необходима победа на командой Чехословакии, чтобы вернуться домой с медалями. Данкл забила на 14 очков, а сборная СШа победила со счётом 83-67 и её игроки были удостоены серебряных медалей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте wbhof.com

Баскетболисты США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Игроки сборной США по баскетболу